Rio de Janeiro Challenger 1986 steht für:

 Rio de Janeiro Challenger I 1986
 Rio de Janeiro Challenger II 1986